Kawkhali – comune (upazila) del Bangladesh situato nel distretto di Pirojpur
 Kawkhali – comune (upazila) del  Bangladesh situato nel distretto di Rangamati